Als Quellenbuch bezeichnet man
 in der Geschichtswissenschaft eine Sammlung von Quellen, siehe Quellenedition;
 bei Pen-&-Paper-Rollenspielen ein Buch oder eine Sammlung von Texten, die eine Spielwelt beschreiben, siehe Quellenbuch (Rollenspiel).